Philippsthal ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Philippsthal (Werra), Gemeinde im Landkreis Hersfeld-Rotenburg in Hessen
 Philippsthal (Nuthetal), Ortsteil der Gemeinde Nuthetal im Landkreis Potsdam-Mittelmark in Brandenburg
 Philippsthal, Namensvariante für den Gutshof Philipsthal in Steinbergkirche in Schleswig-Holstein
 Filipovka, Ortsteil der Gemeinde Višňová im Okres Liberec, Tschechien
 Filipov, Ortslage der Gemeinde Domoušice, Okres Louny, Tschechien
 Filippowka (Kaliningrad, Osjorsk), Siedlung im Rajon Osjorsk, Oblast Kaliningrad, Russland
 Zakrzyce (Łobez), Dorf im Powiat Łobeski, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Dzierzlin, jetzt in der Ortschaft Mikorowo im Powiat Bytowski, Woiwodschaft Pommern, Polen aufgegangen
Bauten:
 Schloss Philippsthal, Schloss in Hessen

Philippsthal ist der Familienname folgender Personen:
 eine Nebenlinie des Hauses Hessen, Hessen-Philippsthal

 Arno Philippsthal (1887–1933), deutsch-jüdischer Arzt und Opfer des Nationalsozialismus